Ву́лиця Акаде́міка Богомо́льця, Ву́лиця Богомо́льця — назва вулиць у різних населених пунктах України.



Вулиця Академіка Богомольця 
 Вулиця Академіка Богомольця — вулиця в місті Бахмач.
 Вулиця Академіка Богомольця — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Академіка Богомольця — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Академіка Богомольця — вулиця у місті Калуші.
 Вулиця Академіка Богомольця — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Академіка Богомольця — вулиця у місті Харкові.

Вулиця Олександра Богомольця 
 Вулиця Олександра Богомольця — вулиця в місті Костопіль.

Вулиця Богомольця 
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Єнакієве.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Богомольця — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Ніжин.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Переяслав.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Богомольця — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Богомольця — вулиця в смт Шишаки.

Провулок Богомольця 
 Провулок Богомольця — провулок в місті Вінниця.
 Провулок Богомольця — провулок в місті Слов'янськ.
 Провулок Богомольця — провулок в місті Черкаси.

Тупик Богомольця 
 Тупик Богомольця — тупик в місті Вінниця.

Вулиця Академіка Богомольця — вулиця в місті Волгоград.

Вулиці, названі на честь людей